
Molekulska formula -{C21H25ClN2O3}- se može odnositi na:

 Bepotastin
 Cetirizin
 Levocetirizin